Michael Baur (Innsbruck, 16 de abril de 1969) é um ex-futebolista austríaco que atuava como zagueiro.

Carreira em clubes
Baur iniciou sua carreira em 1989, no Tirol Innsbruck - antes, havia passado pelas categorias de base do SV Innsbruck, outra equipe de sua cidade natal. Foram 233 partidas disputadas e 18 gols marcados entre 1989 e 1997.

Ainda em 1997, teve uma curta experiência no futebol japonês, disputando dois jogos pelo Urawa Reds antes de voltar ao Tirol Innsbruck no mesmo ano.

Após passagens por Hamburgo SV e Pasching, Baur jogaria duas temporadas pelo LASK Linz até sua aposentadoria em 2009, aos 40 anos.

Seleção
Entre 1990 e 2002, Baur jogaria quarenta partidas pelo Seleção Austríaca de Futebol, marcando cinco gols.

Presente na Copa de 1990, não entrou em nenhuma das três partidas da equipe, que cairia na primeira fase. Sua estreia foi em maio do mesmo ano, contra a Holanda. Preterido por Herbert Prohaska entre os convocados para a Copa de 1998, realizada na França, Baur jogaria ainda nas Eliminatórias para a Copa de 2002, disputada na Coreia do Sul e do Japão, a qual os austríacos não obtiveram vaga.

Baur vestiria a camisa da Seleção Austríaca pela última vez em 2002, novamente contra a Holanda.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Áustria
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Naturais de Innsbruck
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Hamburger Sport-Verein